

Chiese
 Christuskirche – chiesa di Magonza
 Christuskirche – chiesa di Windhoek in Namibia

Altro
 Christuskirche – stazione della metropolitana di Amburgo
 Christuskirche – stazione della metropolitana di Hannover